Санга́лло () — фамилия, а также династия эпохи Возрождения. Известные носители:

 Сангалло, Джулиано да (1445—1516) — флорентийский архитектор и инженер.
 Сангалло, Антонио да (старший) (1455—1534) — итальянский архитектор и инженер.
  (1494—1576) — итальянский скульптор.
  (1481—1551) — итальянский скульптор, художник и архитектор.
 Сангалло, Антонио да Младший (1484—1546) — флорентийский архитектор.